Реш:
 Реш — название места для хранения сена в Казанской губернии.
 Реш (ר) — двадцатая буква еврейского алфавита.
 Реш — буква финикийского алфавита.
 Реш — буква сирийского алфавита.

Носители фамилии
 Реш, Александер (Resch; род. 1979) — немецкий саночник.
 Реш, Герман Дмитриевич (1923—2007) — советский спортсмен и тренер, чемпион СССР 1947 года по прыжкам в высоту.
 Реш, Гленн (род. 1948) — канадский и американский хоккейный вратарь, обладатель Кубка Стэнли 1980 года.
 Реш, Иоганн (1830—1891) — австрийский композитор бальной музыки.
 Реш, Томас (ум. 1520) — австрийский гуманист эпохи Возрождения.

См. также 
 Рёш